Укладка:
 Укладка — изделие (ёмкость) в форме сундучка или шкатулки с наклонной крышкой для хранения ценных вещей.
 Укладка — то, что уложено в определённом порядке, для чего-либо, например: боевая укладка.
 Укладка — действия по значению глагола укладывать что-либо:
 Укладка — вид услуги, предлагаемое парикмахером. 
 Укладка парашюта, пути (трамвайных, ж/д линий, асфальта и тому подобное), бетона, кабеля, настила, паркета, и так далее.

См. также 
 Укладка белка
 Укладка пушечных ядер
 Укладка рюкзака
 Упаковка (значения)
 Кладка